

Населені пункти та їхні частини
 Завішин — село в гміні Роєво Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Завішин — село в гміні Ядув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Завішин — осада в гміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки